

Biografia 

Nato a Camposampiero nel 1992, è fratello gemello dizigote (di Giulia).

È attivo politicamente fin dalla scuola superiore, il liceo scientifico "Isaac Newton" di Camposampiero, presso il quale si diploma con il massimo dei voti nel 2011. Qualche mese dopo diviene coordinatore provinciale di Padova del movimento giovanile del suo partito e coordinatore regionale del movimento universitario.

Nel maggio del 2014, con 199 preferenze, diventa il consigliere comunale più giovane di Borgoricco, il suo comune di residenza. Nel dicembre 2017 si laurea in Giurisprudenza con 110 e lode presso l'Università degli Studi di Padova con una tesi con correlatore e controrelatore in diritto canonico e storia del diritto, L'adozione dello strumento codiciale nell'ordinamento canonico.

Viene candidato alle elezioni del 2018 alla Camera dei deputati nel collegio uninominale Veneto 2 - 03 (Vigonza) per la coalizione di centrodestra in quota Lega, venendo eletto con il 52,28% dei consensi, superando Alberto Artoni del Movimento 5 Stelle (24,98%) e Anna Zanetti del centrosinistra (16,49%). Con 25 anni e tre mesi al momento dell'elezione è il parlamentare più giovane del suo partito.

È eletto segretario del Comitato per la legislazione, nonché presidente del comitato dei pareri della prima commissione alla Camera dei deputati, riconfermato all'unanimità. È il primo firmatario della proposta di legge che mira a tutelare gli studenti "caregiver familiari", ossia ragazzi che si prendono cura di un familiare durante il percorso di studi superiori o universitari. Ha inoltre depositato interrogazioni parlamentari contro il cyberbullismo chiedendo alla Polizia Postale il blocco delle chat misogine nate su Telegram e la rimozione dei contenuti digitali, gravemente lesivi della privacy e della reputazione di migliaia di giovani ragazze, spesso minorenni.

Nelle elezioni amministrative del 2019 viene eletto come nuovo sindaco di Borgoricco, ottenendo il 51,41% e superando di 18 punti percentuali la seconda delle tre liste in corsa. Diventa così il più giovane sindaco del Veneto e uno dei più giovani sindaci d'Italia, nonché il primo sotto i trent'anni a ricoprire sia la carica di sindaco che quella di deputato. In occasione del comizio di apertura della sua campagna elettorale, il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, lo definisce «un fuoriclasse».

A seguito della sua nomina delle nuove posizioni organizzative, Borgoricco risulta uno dei comuni con il più alto tasso di donne impiegate nella pubblica amministrazione in Italia, in particolare il 75% delle posizioni apicali ed il 70% del personale amministrativo dipendente globalmente considerato.

Il 27 novembre 2019 viene eletto consigliere ANCI Veneto.

Durante l'emergenza Coronavirus promuove inoltre in prima persona la "cordata dei sindaci" per la riapertura in sicurezza di saloni di acconciatori, centri estetici, bar e ristoranti e per la riattivazione degli asili nido.

È socio dell'associazione AUTISMO Onlus, che si occupa dell'integrazione di bambini autistici. In collaborazione con tale associazione ha promosso la tappa padovana dell'evento UP&Down di Paolo Ruffini il 14 febbraio 2020 e, durante l'emergenza da Covid-19, ha scritto una lettera al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte affinché fosse data la possibilità ai sindaci di redigere un'agenda dei parchi pubblici, che permetta l'accesso, a turno, delle famiglie con figli autistici presso i parchi comunali attrezzati per mezz'ora.

Ha scelto di rinunciare all'indennità per tutto il mandato amministrativo, indipendentemente dalla durata della legislatura, e ha operato un dimezzamento dell'indennità della Giunta destinando il risparmio a famiglie e anziani in difficoltà.

Dopo aver ricoperto il ruolo di Commissario di Venezia e, per un breve periodo, di Padova, il 23 dicembre 2020 è nominato da Matteo Salvini Commissario regionale della Lega in Veneto.

Alle elezioni politiche del 2022 viene rieletto alla Camera nel collegio uninominale Veneto 2 - 01 (Rovigo) con il 60,56%, superando Alberto Lucchin del centrosinistra (20,76%) e Giacomo Bovolenta di Azione - Terzo Polo (6,64%). Il suo comune, Borgoricco, risulta essere il Comune più "leghista" d'Italia per l'elezione della Camera dei Deputati del 25 Settembre 2022.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 

Deputati della XVIII legislatura della Repubblica Italiana
Politici della Lega Nord
Studenti dell'Università degli Studi di Padova
Sindaci in Italia